Sullana (provincie), een provincie in Peru
Sullana (stad), de hoofdstad van deze provincie